FADM ist die Abkürzung für:

 Flottenadmiral
 Forças Armadas de Defesa de Moçambique, portugiesisch für die Streitkräfte Mosambiks

FADM